Divizia A (1937/1938) – 26. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grając systemem mieszanym. Tytułu nie obroniła drużyna Venus Bukareszt. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Ripensia Timiszoara. Tytuł króla strzelców zdobył Ludovic Thierjung, który w barwach klubu Ripensia Timiszoara strzelił 22 gole.

W tym sezonie rozgrywki odbywały się w dwóch grupach, gdyż awansowało aż siedem zespołów z powstałej w poprzednim sezonie Divizii B. Do drugiej ligi spadło po pięć najgorszych zespołów z każdej grupy.

Runda zasadnicza

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1937 w Rumunii
1938 w Rumunii